

Patronymes 
Kareline (masculin ; ) ou Karelina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Kareline (né en 1967), lutteur russe ;
 Andreï Ossipovitch Kareline (1837-1906), peintre et photographe russe ; 
 Andreï Andreïevitch Kareline (1866-1928), fils du précédent, peintre et graphiste russe ;
 Grigori Kareline (1801-1872), botaniste russe ;
 Pavel Kareline (1990-2011), sauteur à ski russe.

Patronyme russe